El nombre Dáin o Dáinn (‘el muerto’ en nórdico antiguo) puede referirse a varios personajes:
 en la mitología nórdica:
 al enano (dvergr) Dáinn, mencionado en el Hyndluljóð y el Völuspá;
 al ciervo Dáinn, uno de los cuatro que habitan en el árbol Yggdrasil; o
 al elfo (álfr) Dáinn, que enseñó las runas a su raza según el poema Hávamál; o
 a dos personajes ficticios del legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien:
 Dáin I, un enano de la Casa de Durin, rey de las Montañas Grises (2585 - 2589 T. E.); o a
 Dáin II Pie de Hierro, otro enano de la misma Casa, rey bajo la Montaña (2941 - 3019 T. E.) y personaje de El hobbit y El Señor de los Anillos.